ATP World Tour Finals 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Finals zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 21–28 listopada 2010 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 5 070 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

Grupa B 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

Grupa B 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Anglii